

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Hampton – ghiacciaio dell'isola Alessandro I

 Canada
 Hampton – comunità dell'Isola del Principe Edoardo
 Hampton – capoluogo della contea di Kings, Nuovo Brunswick
 Regno Unito
 Hampton – parrocchia civile del Cheshire
 Hampton – distretto di Richmond upon Thames, Londra
 Hampton-in-Arden – paese delle West Midlands
 Stati Uniti d'America
 Hampton – capoluogo della contea di Calhoun, Arkansas
 Hampton – capoluogo della contea di Hampton, Carolina del Sud
 Hampton – città della contea di Windham, Connecticut
 Hampton – città della contea di Bradford, Florida
 Hampton – città della contea di Henry, Georgia
 Hampton – villaggio della contea di Rock Island, Illinois
 Hampton – capoluogo della contea di Franklin, Iowa
 Hampton – census-designated place della contea di Baltimora, Maryland
 Hampton – township della contea di Bay, Michigan
 Hampton – città della contea di Dakota, Minnesota
 Hampton – villaggio della contea di Hamilton, Nebraska
 Hampton – comune della contea di Rockingham, New Hampshire
 Hampton – borough della contea di Hunterdon, New Jersey
 Hampton – township della contea di Sussex, New Jersey 
 Hampton – città della contea di Washington, New York
 Hampton – township della contea di Allegheny, Pennsylvania
 Hampton – census-designated place della contea di Adams, Pennsylvania
 Hampton – città autonoma della Virginia
 Hampton Falls – comune della contea di Rockingham, New Hampshire

Persone
 Brenda Hampton – sceneggiatrice, produttore televisivo e autrice televisiva statunitense
 Christopher Hampton – sceneggiatore, drammaturgo, librettista, regista e traduttore inglese
 Dan Hampton – ex giocatore di football americano statunitense
 Demetra Hampton – attrice ed ex modella statunitense naturalizzata italiana
 Hope Hampton – attrice e cantante statunitense
 James Hampton – attore statunitense
 Jamie Hampton – tennista statunitense
 Jesse D. Hampton – produttore cinematografico e regista statunitense
 Judith Darlene Hampton – predicatrice statunitense, meglio nota come J.Z. Knight
 Keisha Hampton – cestista statunitense
 Kym Hampton – ex cestista statunitense
 Lionel Hampton – vibrafonista, percussionista e bandleader di musica jazz statunitense
 Millard Hampton – ex velocista statunitense
 Peter Hampton – calciatore inglese
 Pierre Hampton – cestista svedese
 R.J. Hampton – cestista statunitense
 Rodney Hampton – ex giocatore di football americano statunitense 
 Saquan Hampton – giocatore di football americano statunitense 
 Shamela Hampton – ex cestista statunitense
 Shanola Hampton – attrice statunitense
 Slide Hampton – trombonista e compositore statunitense

Altro
 16255 Hampton – asteroide della fascia principale
 Gary Hampton, vero nome di Wolf-Man – personaggio dei fumetti